São Nicolau steht für:

 São Nicolau (Kap Verde), kapverdische Insel
 São Nicolau (Rio Grande do Sul), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul
 São Nicolau (São Tomé), Ort in São Tomé und Princípe

Gemeinden und Orte in Portugal
 São Nicolau (Lissabon), Gemeinde im Concelho de Lisboa
 São Nicolau (Marco de Canaveses), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Marco de Canaveses
 São Nicolau (Porto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Porto
 São Nicolau (Santarém)
 São Nicolau (Mesão Frio)